Carl Koberstein ist der Name folgender Personen:

* Karl Ferdinand Koberstein (1836–1899), deutscher Schauspieler

Siehe auch:
 Karl August Koberstein (1797–1870), deutscher Literaturhistoriker